

Sinopse 
Segue a mesma história do The King of Fighters '94, com a inclusão dos chefes Rugal Bernstein e Saisyu Kusanagi, que são abilitados para o Modo Versus. Fases totalmente reformulados e em 3D.

Elenco de Personagens 
Hero Team: Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido e Goro Daimon.
Fatal Fury Team: Terry Bogard, Andy Bogard e Joe Higashi.
Art of Fighting: Ryo Sakazaki, Robert Garcia e Takuma Sakazaki.
Female Team: Yuri Sakazaki, Mai Shiranui e King.
Psycho Soldiers Team: Athena Asamiya, Sie Kensou e Chin Gentsai.
Ikari Warriors Team: Heidern, Ralf Jones e Clark Steel.
Tae Kwon Do Team: Kim Kaphwan, Choi Bounge e Chang Koehan.
American Sports Team: Heavy D!, Lucky Glauber e Brian Battler.
Sub-Boss: Saisyu Kusanagi.
Boss: Rugal Bernstein.

Referências 

Jogos de The King of Fighters
Jogos para PlayStation 2